Стив Зи́сис (, имя при рождении — Ста́врос Джордж Зи́сис (); род. 17 декабря 1975, Новый Орлеан, Луизиана, США) — американский актёр, сценарист и продюсер греческого происхождения. Наиболее известен по ролям в фильмах «Пакетоголовый» (2008), «Сайрус» (2010), «Джефф, живущий дома» (2011), «Двадцати-пяти-борье» (2012), «Она» (2013) и телесериале «Вместе» (2015—2016).

Фильмография

Кино

Телевидение

Ссылки 

Киноактёры США